Паркер има више значења:
 Округ Паркер (Тексас), округ у америчкој савезној држави Тексас
 Паркер (Јужна Каролина), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Паркер (Вашингтон), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Паркер (Аризона), град у америчкој савезној држави Аризона
 Паркер (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Паркер (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Паркер (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Паркер (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Паркер (Ајдахо), град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Паркер (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Паркер (Колорадо), град у америчкој савезној држави Колорадо